Stockton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Stockton, Cheshire – en tidigare civil parish i Cheshire, England
 Stoxkton, Chirbury with Brompton – en ort i Chirbury with Brompton, Shropshire, England
 Stockton, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Stockton, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Stockton, Telford and Wrekin – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Stockton, Warwickshire – en ort och civil parish i Warwickshire, England
 Stockton, Wiltshire – en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Stockton, Worfield – en ort och civil parish i Shropshire, England
 Stockton-on-Tees (distrikt) – en enhetskommun i Durham och North Yorkshire
 Stockton-on-Tees – en ort

USA
 Stockton, Kalifornien – en stad och är huvudort i San Joaquin County
 Stockton, Kansas – administrativ huvudort i Rooks County
 Stockton, Missouri –  administrativ huvudort i Cedar County

 Stockton Heat – ett ishockeylag i American Hockey League 2014/2015–

Personer
 Richard Stockton (1764–1828), en amerikansk politiker (federalist)
 Thomas Stockton (1781–1846), en amerikansk politiker (whig)
 John Stockton (1962–), en amerikansk före detta professionell basketspelare
 John P. Stockton (1826–1900), en amerikansk demokratisk politiker och diplomat
 Robert F. Stockton (1795–1866),  en amerikansk demokratisk politiker och kommodor
 Dave Stockton (1941–), en amerikansk golfspelare
 Robert Stockton Green (1831–1895), en amerikansk politiker
 Richard Stockton Field (1803–1870), en amerikansk politiker
 John Hart Stockton (1813–1877), pastor i Metodistkyrkan, författare och kompositör
 Frank R. Stockton (1834–1902), en amerikansk författare